Flughafen Edmonton steht für:

 Flughafen Edmonton International
 Edmonton City Centre Airport, ehemaliger Flughafen
 Edmonton City Centre Airport (Rennstrecke) auf dem ehemaligen Flughafengelände